Проліт — багатозначний термін, що означає :

 Проліт — те саме, що перегін.
 Проліт — вільний відкритий простір між чимось.
 Проліт — вільний простір в сходовій клітці багатоповерхового будинку.
 Проліт — відстань між двома рядами колон або опорних конструкцій, на які спираються ферми даху будівлі або колії мостових кранів. У сучасному промисловому будівництві, в т. ч. металургійних цехів, застосовують уніфіковані розміри прольотів відповідно до Єдиної модульної системи. 
 Проліт — назва металевого підводного моста (парку), знаходився на оснащенні інженерних військ ВС СРСР.
  «Проліт» — пригодницький фільм режисера Хауарда Зифф, США, 97 хвилин, 1973.

Примітки